«The Dead of Night»  - пятия пісня британської групи Depeche Mode, отриманий з альбому Exciter. Вийшов 14 травня 2001 року. В цьому треку є синтезатори, бас-гітара і вокал.

Пісні Depeche Mode